Bissen har flere betydninger:

Adfærd 
 Bissen (adfærd) – det at bisse

Personer 

 Herman Wilhelm Bissen (1798-1868) – dansk billedhugger
 Vilhelm Bissen (1836-1913) – dansk billedhugger, søn af H.W. Bissen
 Rudolf Bissen (1846–1911) – dansk landskabsmaler, søn af H.W. Bissen

Geografiske områder 

 Bissen (Luxembourg) – luxembourgsk kommune og byområde
 Bissen (Tanum) - er en ø i Tanums kommuns skærgård i  Bohuslän, Sverige